Hiragana (平仮名, ひらがな ili ヒラガナ) je japansko slogovno pismo, jedno od pisama korištenih u suvremenom japanskom jeziku. Ostala pisma koja se također koriste su kanji, katakana i latinica (romaji). Hiragana i katakana su t.zv. kana-sustavi, kod kojih znak predstavlja samoglasnike (npr. a あ), kombinaciju suglasnika i samoglasnika (npr. ka か) ili nazalni sonorant n, koji ovisno o kontekstu može predstavljati razne strane alofone kao što su m, n ili ''ng' ali bez distinktivnog predstavnika u japanskom jeziku.

Hiragana se koristi za pisanje riječi za koje ne postoji znak kanjijem, uključujući japanske čestice te dometke. Fleksija glagola i pridjeva se također zapisuje hiraganom.

Tablica hiragane 
Ispod je prikazan sustav hiragana znakova s priloženom latiničnom kombinacijom znakova kojima oni odgovaraju. Crveno obojeni znakovi su izvan uporabe.

Način pisanja 

Pismo
Japanski jezik

sv:Kana (skriftsystem)#Hiragana